Adolphe Franconi (1801-1855), auteur dramatique et artiste de cirque français ;
 Antonio Franconi (1737-1836), écuyer italien ;
 Gabriel-Tristan Franconi (1887-1918), écrivain et poète français d'origine suisse ;
 Henri Franconi (1779-1849), auteur dramatique et artiste de cirque français ;
 Laurent Franconi (1776-1849), acteur, mime, écuyer et directeur de spectacle français.